Khomeynī Shahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khomeynī Shahr (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Shahrestān-e Khomeynī Shahr, kommun, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar